Майкл Юджин «Майк» Гейл (; ) — американский профессиональный баскетболист, играл в Американской баскетбольной ассоциации в течение пяти из девяти сезонов её существования, также провёл ещё шесть сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпион АБА в сезоне 1973/1974 в составе команды «Нью-Йорк Нетс».

Ранние годы 
Майкл Юджин Гейл родился 18 июля 1950 года в городе Филадельфия (штат Пенсильвания), там он учился в средней школе Овербрук, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Колонелс»
Игроки «Нью-Йорк Нетс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Преподаватели Государственного университета Элизабет-Сити